Bill Tilden ha battuto nel challenge round il detentore del titolo Gerald Patterson 2–6, 6–3, 6–2, 6–4.

Tabellone

Challenge round

Turni preliminari

Finali

Primo turni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

La nazionalità di L Robinson è sconosciuta.

Sezione 7

Sezione 8

La nazionalità di CS Galbraith e PE Harrison è sconosciuta.

Note

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1920